Монтичелли ():

Фамилия 
 Монтичелли, Адольф (1824—1886) — французский художник, предшественник импрессионизма.
 Монтичелли, Марио (1902—1995) — итальянский шахматист; гроссмейстер (1985).
 Монтичелли, Франческо Саверио (1863—1927) — итальянский зоолог, гельминтолог

Топонимы 
 Монтичелли-д'Онджина — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Пьяченца.
 Монтичелли-Брузати — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Брешия.
 Монтичелли-Павезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.
 Монтичелли — распространённое название округов в ряде коммун Италии.